Дже́ффри Ри́чард Но́рдлинг (; род. 11 марта 1962) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в сериалах «Опять и снова», «24 часа», «Отчаянные домохозяйки» и «Большая маленькая ложь».

Жизнь и карьера 
Нордлинг родился в Риджвуде. После переезда в Садл-Ривер, штат Нью-Джерси, Нордлинг обучался в средней школе Рэмпси, которую окончил в 1980 году. Женат на актрисе Франсии Димейс. У них есть три дочери — Элоиз, Миранда и Айрис.

Дебютировал на телевидении в 1988 году. За свою кинокарьеру снялся более чем в 100 фильмах и телесериалах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США